Алас () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Гарольд Алас — сальвадорський футболіст
 Хайме Алас — сальвадорський футболіст